OMV AG (del seu nom en alemany Österreichische Mineralöl-Verwaltung), empresa multinacional de gas natural i petroli, amb seu a Viena (Àustria)
 Oblats de Maria Verge, congregació clerical de dret pontifici
 Operador mòbil virtual, operador de telefonia mòbil que utilitza la xarxa d'altres operadors
 OpenMediaVault, distribució Linux dissenyada per als servidors d'emmagatzematge NAS